Barbara (Itália) — comuna da região de Marcas
Barbara (cantora) — cantora francesa

Filmes
Barbara (1997) — dinamarquês; de Nils Malmros
Barbara (2012) — alemão; de Christian Petzold
Barbara (2017) — francês; de Mathieu Amalric

Desambiguações de cinema